Курганье — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Курганье — деревня в Буда-Кошелёвском районе Гомельской области.
 Курганье — деревня в Жлобинском районе Гомельской области.
 Курганье — деревня в Кормянском районе Гомельской области.
 Курганье — агрогородок в Рогачёвском районе Гомельской области.
 Курганье — деревня в Дзержинском районе Минской области.
 Курганье — деревня в Смолевичском районе Минской области.
 Курганье — посёлок в Белыничском районе Могилёвской области.
 Курганье — деревня в Горецком районе Могилёвской области.
 Курганье — посёлок в Краснопольском районе Могилёвской области.
 Курганье — деревня в Славгородском районе Могилёвской области.

Россия 
 Курганье — посёлок в Новозыбковском районе Брянской области.
 Курганье — деревня в Людиновском районе Калужской области.
 Курганье — деревня в городском округе Домодедово Московской области.
 Курганье — деревня в Краснинском районе Смоленской области.